Simonow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Kirillowitsch Simonow (* 1939), russischer Autor und Regisseur
 Andrei Dmitrijewitsch Simonow (1966–2022?), russischer General
 Iwan Michailowitsch Simonow (1794–1855), russischer Astronom 
 
 Konstantin Michailowitsch Simonow (1915–1979), sowjetischer Schriftsteller
 Michail Petrowitsch Simonow (1929–2011), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Sergei Gawrilowitsch Simonow (1894–1986), sowjetischer Konstrukteur
 Sergei Sergejewitsch Simonow (1992–2016), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Wassiljewitsch Simonow (1935–2020), russischer Ingenieur und Erfinder

Simonov (englische Transkription) steht für:
 (2426) Simonov, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kap Simonow